IndyCar Series 2009 – czternasta edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem IndyCar Series.

Sezon rozpoczął się 5 kwietnia a zakończył 10 października. Tytuł mistrzowski wśród kierowców w sezonie 2009 zdobył Dario Franchitti, wśród zespołów Chip Ganassi Racing, a tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Raphael Matos.

Wyniki

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 

 

IndyCar Series
2009 w sportach motorowych
2009 w Stanach Zjednoczonych
2009 w Kanadzie
2009 w Japonii